Fale Burman kan syfta på:
 Fale Abrahamsson Burman
Fale Burman (officer)
Fale Burman (författare)